

Geografia

Belgio 
 Gilly – ex comune ora frazione di Charleroi, comune nella provincia dell'Hainaut (Vallonia)

Francia 
 Gilly-lès-Cîteaux – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Gilly-sur-Isère – comune nel dipartimento della Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Gilly-sur-Loire – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)

Svizzera 
 Gilly – comune nel distretto di Nyon (Canton Vaud)

Letteratura 
 Gilly – personaggio dei romanzi delle Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R. R. Martin

Persone 
 Friedrich Gilly (1772-1800) – architetto tedesco
 William Stephen Gilly (1789-1855) – scrittore, viaggiatore e presbitero britannico

Videogiochi 
 Gilly – corpo celeste immaginario del videogioco Kerbal Space Program